La categoria 48 kg è stata la prima categoria femminile di peso ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 28 luglio 2012. Hanno partecipato 19 atlete.

La gara è stata vinta dalla brasiliana Sarah Menezes, che ha sconfitto in finale la rumena Alina Dumitru.

Formato 
L'evento si svolge con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; le vincitrici si scontrano con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Risultati

Finali

Ripescaggi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Altri progetti

Collegamenti esterni 

F048